Ibekwe ist der Familienname folgender Personen:

 Ekene Ibekwe (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ify Ibekwe (* 1989), US-amerikanische Basketballspielerin